Со́лнцево — топоним:

Россия 
 Солнцево — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Солнцево — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Солнцево — посёлок городского типа в Солнцевском районе Курской области. В нём есть одноимённая железнодорожная станция.
 Солнцево — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Солнцево — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Солнцево — бывшая деревня в Щёлковском районе Московской области, ныне в составе города Щелково.
 Солнцево — район в Москве, до 1984 — город Солнцево. На территории района:
 Солнцево — станция Солнцевской линии Московского метрополитена.
 Солнцево — электродепо (ТЧ-18) Московского метрополитена.
 Солнцево — бывший аэродром экспериментальной авиации. Ликвидирован, на его месте строится жилой комплекс.
 Солнцево — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Солнцево — село в Орловском районе Орловской области.

Украина 
 Солнцево — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Солнцево — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Солнцево — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Солнцево — село в Троицком районе Луганской области, ликвидировано в 2005 году.
 Солнцево — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Солнцев

Примечания